Moonstone steht für:

 Moonstone (Ontario), Ort in Ontario, Kanada
 Moonstone (Kalifornien), Ort in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Moonstone Books, US-amerikanischer Comicverlag
 Moonstone, Lied von Cat Stevens (1967)
 Moonstone: A Hard Days Knight, Computerspiel

Siehe auch:
 The Moonstone (Begriffsklärung)
 Mondstein